Bajna (Hongarije), een plaats in Hongarije
Bajna (India), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh